Anne Smith e Kevin Curren erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Wendy Turnbull e John Lloyd hanno battuto in finale 6–7 (5–7), 7–6 (7–5), 7–5 Billie Jean King e Steve Denton.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Billie Jean King /  Steve Denton (finale)
 Wendy Turnbull /  John Lloyd (campioni)
 JoAnne Russell /  Sherwood Stewart (terzo turno)
 Pam Shriver /  Fred Stolle (semifinali)

 Andrea Leand /  John Newcombe (secondo turno) 
 Kathy Jordan /  Tom Gullikson (quarti di finale) 
 Jo Durie /  Frew McMillan (terzo turno) 
 Barbara Jordan /  Ferdi Taygan (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1983